DDR-Oberliga 1970/1971 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1970/1971. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1971/1972 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1971/1972 startoval tým FC Carl Zeiss Jena. Účast v Poháru vítězů pohárů 1971/1972 si zajistil poražený finalista poháru Berliner FC Dynamo.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - FC Rot-Weiß Erfurt a BSG Chemie Leipzig. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1970
Fotbal v Německu v roce 1970
Fotbal v Německu v roce 1971
Sport v Německu v roce 1971